El Torneig d'Auckland 2017, conegut oficialment com el ASB Classic 2017, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als International Tournaments de la WTA. La 32a edició de les categories femenines es van disputar entre el 2 i el 7 de gener, mentre que la 42a en categoria masculina entre el 9 i el 14 de gener de 2017 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

L'estatunidenca Lauren Davis va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2017
2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017